Skyhawk se puede referir a:
Cessna 172 Skyhawk avión de uso civil de fabricación norteamericana.
Douglas A-4 Skyhawk avión de ataque de la compañía Douglas Aircraft Corporation.